«Smells Like Nirvana» () — пародия на песню Nirvana «Smells Like Teen Spirit», написанная и исполненная Странным Элом Янковичем. Песня помогла оживить карьеру Янковича, и солист Nirvana Курт Кобейн отметил, что пародия — это знак того, что они «сделали это»  Этот сингл — один из самых успешных в карьере Янковича, достигший 35 места в Billboard Hot 100 и в американском Mainstream Rock Tracks. Сингл «Smells Like Nirvana» содержал на CD невыпущенную песню «Waffle King». Янкович создал видео, пародирующий клип «Smells like Teen Spirit», включая одинаковое место съемок, похожие ракурсы камер и даже некоторых артистов. Клип был номинирован в 1992 году на MTV Video Music Awards как «Лучшее Мужское Видео».

Список композиций

Американская версия 
 «Smells Like Nirvana» — 3:42
 «Waffle King» (Не издавалась до этого, позже была включена в состав альбом «Alapalooza») — 4:26

Промосингл, судя по трек-листу, содержал только "Smells Like Nirvana, " но на нём были представлены обе песни.

Британская версия на виниле 
 «Smells Like Nirvana» — 3:42
 «Trigger Happy» — 3:46
 «Waffle King» — 4:26

Текст песни 
Текст песни пародирует «Smells Like Teen Spirit»:

 What is this song all about?
 Can’t figure any lyrics out
 How do the words to it go?
 I wish you’d tell me, I don’t know
 Don’t know, don’t know, don’t know, ooh no
 Don’t know, don’t know, don’t know…

 Now I’m mumblin' and I’m screamin' 
 And I don’t know what I’m singin' 
 Crank the volume, ears are bleedin' 
 I still don’t know what I’m singin' 
 We’re so loud and incoherent
 Boy, this oughta bug your parents
 Yeah!

 It’s unintelligible
 I just can’t get it through my skull
 It’s hard to bargle nawdle zouss???
 With all these marbles in my mouth
 Don’t know, don’t know, don’t know, ooh no
 Don’t know, don’t know, don’t know…

 Well, we don’t sound like Madonna
 Here we are now, we’re Nirvana
 Sing distinctly? We don’t wanna
 Buy our album, we’re Nirvana
 A garage band from Seattle
 Well it sure beats grazing cattle
 Yeah!

 And I forgot the next verse
 Oh well, I guess it pays to rehearse
 The lyric sheet’s so hard to find
 What are the words, oh nevermind
 Don’t know, don’t know, don’t know, ooh no
 Don’t know, don’t know, don’t know…

 Well, I’m yellin' and we’re playin' 
 But I don’t know what I’m sayin' 
 What’s the message I’m conveyin'? 
 Can you tell me what I’m sayin'? 
 So have you got some idea?
 Didn’t think so
 Well, I’ll see ya
 …

Чарты

См. также 
 Пародии на песни

Примечания

Ссылки 
 Клип «Smells Like Nirvana»  на YouTube

Синглы 1992 года
Песни 1992 года
Пародия
Песни «Странного Эла» Янковича